Zierbeek (gehucht)
 Zierbeek (waterloop)